Pellistrandi est un patronyme porté notamment par :
 Christine Pellistrandi (1939-), historienne et théologienne française ;
 Benoît Pellistrandi (1966-), historien français.